Куще́ние — образование надземных побегов из узла, расположенного у основания главного побега у растений семейства Злаки и некоторых других растений; обильное появление у Злаков побочных стеблей (боковых побегов), благодаря благоприятным условиям роста; одна из форм ветвления, приводящая к образованию куста.

Узел кущения — это ряд сближенных коротких междоузлий, из почек которых развиваются боковые побеги; из почек, которые находятся в пазухах влагалищных листьев, образуются дочерние боковые побеги, которые либо остаются внутри влагалища (внутривлагалищные побеги), либо пробивают влагалище листа и выходят наружу (вневлагалищные побеги). В результате образуется рыхлый (при условии, что побеги растут под углом к главному) или плотный (при условии, что побеги растут вертикально) куст.

Из-за развития из узла кущения множества побегов многолетние растения образуют дернину; расположенные горизонтально длинные побеги при подземном их расположении образуют корневища или отпрыски при наземном их расположении. У однолетних растений процесс кущения происходит в ранний период жизни и прекращается с выходом их в трубку; у многолетних растений процесс кущения продолжается до конца вегетации после перерыва в период цветения и плодоношения. У культурных растений кущение зависит от сорта, условий произрастания и агротехнических приёмов. Кущение хлебных Злаков является одной из фаз развития, которая способствует увеличению урожая.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия: В 30 т. — М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978.
 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.
 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона/ В современной орфографии. — Петербург: Издательское общество «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон», 1907—1909.
 
 Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия. Гл. ред. А. П. Горкин. — М.: Росмэн, 2006.
 Большой Энциклопедический словарь. — 2000.
 Bell, Adrian (1991). Plant Form. Oxford, UK: Oxford University Press. pp. 182. ISBN 0-19-854219-4.

Морфология растений